Соколовица може бити:

 Соколовица, планина у близини Прокупља
 Соколовица, видиковац на Ђердапској клисури
 Соколовица, крашко врело на југоисточним падинама Мироча